

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Grąbkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Potęgowo 
 Grąbkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin